

Лоун-Рок — місто, штат Айова
 Лоун-Рок — селище, штат Вісконсин